L'expression Oscars du cinéma 1951 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1951 et honorait des films sortis en 1950.

Pour les films sortis en 1951 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1952.